Municipio de Van Buren puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Van Buren (condado de Crawford, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Van Buren (condado de Newton, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Newton.
 Municipio de Van Buren (condado de Union, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Union.
 Municipio de Van Buren (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Renville.
 Municipio de Van Buren (condado de Jackson, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Van Buren (condado de Keokuk, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Keokuk.
 Municipio de Van Buren (condado de Lee, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Lee.
 Municipio de Van Buren (condado de Van Buren, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Van Buren.
 Municipio de Van Buren (condado de Brown, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Brown.
 Municipio de Van Buren (condado de Clay, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Van Buren (condado de Daviess, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Daviess.
 Municipio de Van Buren (condado de Fountain, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Fountain.
 Municipio de Van Buren (condado de Grant, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Grant.
 Municipio de Van Buren (condado de Kosciusko, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Kosciusko.
 Municipio de Van Buren (condado de LaGrange, Indiana), un municipio ubicado en el condado de LaGrange.
 Municipio de Van Buren (condado de Madison, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Madison.
 Municipio de Van Buren (condado de Monroe, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Monroe.
 Municipio de Van Buren (condado de Pulaski, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Pulaski.
 Municipio de Van Buren (condado de Shelby, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Shelby.
 Municipio de Van Buren (condado de Wayne, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Wayne.
 Municipio de Van Buren (condado de St. Louis, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de St. Louis
 Municipio de Van Buren (condado de Jackson, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Van Buren (condado de Newton, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Newton.
 Municipio de Van Buren (condado de Wright, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Wright.
 Municipio de Van Buren (condado de Darke, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Darke.
 Municipio de Van Buren (condado de Hancock, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Hancock.
 Municipio de Van Buren (condado de Putnam, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Putnam.
 Municipio de Van Buren (condado de Shelby, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Shelby.